Stazione di Castelletto Busca, sulla linea Busca-Dronero
 Stazione di Castelletto Ticino, sulla linea Luino-Novara